La famiglia prussiana von Kleist ha prodotto più personaggi famosi.

 Friedrich von Kleist (1762-1823), generale prussiano
 Ewald Christian von Kleist (1715-1759), poeta
 Ewald Jürgen Georg von Kleist (1700-1748), inventore della bottiglia di Leida
 Ewald von Kleist-Schmenzin (1890-1945), filosofo
 Heinrich von Kleist (1777-1811), scrittore
 Paul Ludwig Ewald von Kleist (1881-1954), militare